Кубок Футбольної ліги 2021–2022 — 62-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Carabao Cup, в честь головного спонсора турніру, Carabao Energy Drink. Змагання проводиться за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдев'яте здобув Ліверпуль.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2021

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2021

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2021

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2021

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|5/12 січня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|13/20 січня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2021–2022
2021 у футболі
2022 у футболі
2021 в англійському спорті
2022 в англійському спорті